Onderdistrict in Indonesië
 Ampelgading (Pemalang), een onderdistrict van het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Ampelgading (Malang), een onderdistrict van het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ampelgading (Ampelgading), een plaats in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Ampelgading (Selorejo), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java